Frode Kippe - Noors voetballer
 Gottlieb Christian Kippe - Duits jurist en politicus
 Yotta Kippe - Duits kunstenares

 Kippe (gehucht) - gehucht in België